Klosterstraße ist der Name mehrerer Straßen

 Klosterstraße (Berlin-Mitte)
 Klosterstraße (Stralsund)
 Klosterstraße (Trier)
 Klosterstraße (Schweich)
 Klosterstraße (Wittlich)